Кубок Футбольної ліги 2006–2007 — 47-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Змагання проводилось за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул вчетверте у своїй історії здобуло Челсі.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 серпня 2006

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 серпня 2006

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 серпня 2006

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 серпня 2006

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 вересня 2006

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 вересня 2006

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 жовтня 2006

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 жовтня 2006

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 листопада 2006

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 листопада 2006

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 грудня 2006

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 грудня 2006

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 січня 2007

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10/23 січня 2007

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24/31 січня 2007

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на soccerway 

2006–2007
2006 у футболі
2007 у футболі
2006 в англійському спорті
2007 в англійському спорті